Coca-Cola Bottling Plant bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Coca-Cola Bottling Plant (Ocala, Florida), NRHP-ID: 79000682
 Coca-Cola Bottling Plant (Covington, Tennessee), NRHP-ID: 97000038